Otostephanos är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Colin Milne 1916. Otostephanos ingår i familjen Habrotrochidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bdelloider
Otostephanos